Espina blanca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Maihuenia poeppigii, o
 el nombre común de la planta Onopordum acanthium.